Уганда впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1956 году в Мельбурне и с тех пор выступала на всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Монреале в 1976 году. В зимних Олимпийских играх спортсмены Уганды никогда участия не принимали.

За время выступления на Олимпийских играх Уганда завоевали 7 олимпийских медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Все медали были завоёваны в соревнованиях по боксу и лёгкой атлетике. 

Национальный олимпийский комитет Уганды был образован в 1950 году и принят МОК в 1956 году.

Медалисты

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См.также 
 Список знаменосцев Уганды на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Уганда на официальном сайте Олимпийского движения